Bai Jiao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baiyuwan Dao, ö, Zhejiang, 
 Bai Jiao (ö), 

Robotskapade Kinaförgreningar